CVV Be Fair
Be Fair (hockeyvereniging) een voormalige hockeyvereniging.